Anatolij Bogdanov – calciatore russo naturalizzato kazako
 Anatolij Bogdanov – allenatore di hockey su ghiaccio ucraino
 Anatolij Bogdanov – tiratore sovietico